Paderborn bezeichnet:

Orte:
 Paderborn, Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Paderborn (Illinois), Ort in Illinois, USA
 Paderborn (Südafrika), Ortschaft/Farm in Südafrika

Politische Verwaltungseinheiten:
 Fürstbistum Paderborn im Heiligen Römischen Reich (ca. 14. Jahrhundert bis 1802) (synonym mit Hochstift, zeitgenössisch Stift)
 Fürstentum Paderborn (1802–1807 und 1813–1816, auch Erbfürstentum genannt)
 Arrondissement  Paderborn im Königreich Westphalen (1807–1813)
 Kreis Paderborn (1816–1974)
 Kreis Paderborn, bestehend seit 1975 

Region:
 Hochstift Paderborn (Region), ideelle Region
 Paderborner Land, ideelle Region
 Paderborner Hochfläche, geographische Region

Kirchliche Verwaltungseinheiten:
 Erzbistum Paderborn, römisch-katholisches Erzbistum seit 1930, zuvor seit 799 Bistum
 Kirchenprovinz Paderborn, römisch-katholische Kirchenprovinz seit 1930
 Kirchenkreis Paderborn, evangelischer Kirchenkreis

Militärische Einheit:
 Paderbornisches Infanterieregiment in der Frühen Neuzeit